|-
| 67301 - || || 7 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67302 - || || 8 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67303 - || || 7 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67304 - || || 7 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67305 - || || 7 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67306 - || || 10 d'abril, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 67307 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67308 Öveges || 2000 HD || 21 d'abril, 2000 || Piszkéstető || K. Sárneczky, L. Kiss
|-
| 67309 - || || 25 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 67310 - || || 27 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67311 - || || 28 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67312 - || || 28 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67313 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67314 - || || 27 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67315 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67316 - || || 30 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67317 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67318 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67319 - || || 24 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67320 - || || 25 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67321 - || || 25 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67322 - || || 25 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 67323 - || || 26 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67324 - || || 24 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67325 - || || 26 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67326 - || || 27 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67327 - || || 27 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67328 - || || 28 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67329 - || || 28 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67330 - || || 28 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67331 - || || 28 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67332 - || || 28 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67333 - || || 27 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67334 - || || 3 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67335 - || || 2 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67336 - || || 3 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67337 - || || 3 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67338 - || || 5 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67339 - || || 5 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67340 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67341 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67342 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67343 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67344 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67345 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67346 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67347 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67348 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67349 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67350 - || || 1 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 67351 - || || 5 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67352 - || || 2 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 67353 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67354 - || || 26 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67355 - || || 28 de maig, 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 67356 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67357 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67358 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67359 - || || 24 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 67360 - || || 30 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 67361 - || || 31 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 67362 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67363 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67364 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67365 - || || 6 de juny, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 67366 - || || 8 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67367 - || || 7 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67368 - || || 4 de juny, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 67369 - || || 29 de juny, 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 67370 - || || 3 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67371 - || || 7 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67372 - || || 5 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67373 - || || 5 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67374 - || || 5 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67375 - || || 5 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67376 - || || 3 de juliol, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 67377 - || || 26 de juliol, 2000 || Farpoint || Farpoint
|-
| 67378 - || || 29 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67379 - || || 24 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67380 - || || 29 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67381 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67382 - || || 23 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67383 - || || 23 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67384 - || || 23 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67385 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67386 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67387 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67388 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67389 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67390 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67391 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67392 - || || 29 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67393 - || || 29 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67394 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67395 - || 2000 PR || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67396 - || || 2 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67397 - || || 3 d'agost, 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 67398 - || || 5 d'agost, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 67399 - || || 3 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67400 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
7